Paparazzo é um site do portal Globo.com especializado em ensaios fotográficos seminus de celebridades, sejam elas/eles atores, cantores, apresentadores, dançarinos, modelos ou personalidades da mídia. Além das fotos exclusivas, possui parceria com o EGO para making-of e entrevista dos famosos.

Algumas pessoas que já posaram para o site

Adriana Bombom
Anamara Barreira
Ariane Gonzalez 
Aryane Steinkopf
Bárbara Evans
Bianca Castanho
Camila Alves
Carol Castro
Cibele Dorsa (Atriz e escritora)
Coleguinhas (Clarice Zeitel, Dany Bananinha e Karen Motta)
Dani Bolina
Dani Freitas
Daiane Cristina (Mulher Jaca)
Daniele Suzuki
Deborah Secco
Ellen Cardoso
Emanuelle Araújo
Fani Pacheco
Fernanda Lima
Fernanda Souza
Fiorella Mattheis
Flávia Alessandra 
Gianne Albertoni
Giovanna Ewbank
Gracy Kelly
Íris Stefanelli
Isabel Swan
Joana Balaguer
Juju Salimeni
Juliana Paes
Juliana Schalch
Karina Bacchi
Karinna Anhê (Atriz)
Letícia Birkheuer
Luana Piovani
Milena Toscano
Natallia Rodrigues
Nicole Bahls
Núbia Óliiver
Renata Frisson
Samara Felippo
Scheila Carvalho
Sheislane Hayalla
Viviane Araújo

Ligações externas

Globo.com
Sites de pornografia
Sites de fotografia